Membribe de la Sierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Membribe de la Sierra (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Membribe de la Sierra (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar